Budjonny ist

 der Name des russischen Heerführers Semjon Michailowitsch Budjonny
 eine nach ihm benannte russische Pferderasse, siehe Budjonny (Pferd)
 der Name einer nach ihm benannten Kopfbedeckung, siehe Budjonny-Mütze